Trachyboa – rodzaj węża z rodziny boaszkowatych (Tropidophiidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Środkowej (Panama) i Południowej (Kolumbia i Ekwador).

Systematyka

Etymologia 
Trachyboa:  trakhus „chropowaty, szorstki”; rodzaj Boa .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Trachyboa boulengeri
 Trachyboa gularis

Przypisy

Bibliografia 
 

Boaszkowate